Стари Трг може бити:

 Стари Трг (село), насеље у општини Косовска Митровица, КиМ, Република Србија
 Стари Трг (рударско насеље), насеље у општини Косовска Митровица, КиМ, Република Србија

Види још 
 Трг